Iran Khodro (IKCO) Samand () — иранский автомобиль с кузовом типа седан, созданный на базе автомобиля Peugeot 405. Автомобиль относится к С-класс. Производится с 2003 года крупнейшей автомобилестроительной компанией Ирана и Ближнего Востока — Iran Khodro (IKCO). Также данный автомобиль производился и производится в других странах разными автопроизводителями, большинство которых производят эти автомобили совместно и в сотрудничестве с Iran Khodro, в частности, в таких странах как Белоруссия и Азербайджан.

Многими автомобильными специалистами считается символом или визитной карточкой иранского автопрома. Iran Khodro Samand является одной из самых популярных и распространенных автомобилей в Иране. Iran Khodro Samand также экспортируется в другие страны.

Почти все детали автомобиля производятся в самом Иране, сами автомобили Iran Khodro Samand в основном (заводы Iran Khodro имеются и в других иранских городах) производятся на заводе в Тегеране.

Samand — название известной в Иране породы лошадей на персидском языке.

Сборка 
Помимо массового производства в Иране, автомобили Samand производятся и в других странах, под тем же названием, но другими автопроизводителями, некоторые из которых имеют соглашения с Iran Khodro и сотрудничают с ним. В Азербайджане Samand производится компанией AzSamand с 2005 года в городе Шемаха, в Белоруссии производился СП ЗАО Unison в 2006—2012 годах в Минске (модель Саманд LX). Также сборка модели Samand было налажена в Сирии компанией SIAMCO в Дамаске с 2007 года по 2011 год, в Венесуэле компанией VenIrAuto с 2006 года на заводе в городе Маракай, в Китае автопроизводителем Youngman в Тайане, а также в Сенегале компанией SenIranAuto столице страны Дакаре. Также сборка автомобилей Samand было запланировано в Египте и на Украине.

Экспорт 
Помимо большого иранского рынка, автомобили Iran Khodro Samand экспортируются и в другие страны. Так, автомобили Iran Khodro Samand экспортировались и экспортируются в Россию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Болгарию, Польшу, Швейцарию, Турцию, Азербайджан, Армению, Грузию, а также в Туркмению, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Ирак, Сирию, Бангладеш, Вьетнам, Венесуэлу, Алжир, Египет, Мали, Гану, Сенегал и в другие страны.

Популярность 

Автомобиль Iran Khodro Samand очень популярен в Иране. Iran Khodro Samand используется в качестве семейного автомобиля, а также в качестве служебного или рабочего автомобиля. Так, большую часть автомобилей такси в Иране составляют именно автомобили Iran Khodro Samand. Кроме того, данный автомобиль используется как полицейский автомобиль наряду с автомобилями других марок и моделей Силами правопорядка Исламской Республики Иран.

Iran Khodro Samand популярен не только в Иране, но и в соседних странах, а также в странах, где экспортируется. Так, Samand используется как полицейский автомобиль в Армении, Азербайджане, Ираке, Туркмении, Таджикистане, Афганистане, Пакистане, Сирии и в других странах.

Модели 

 Iran Khodro Samand — комплектации: «Basic», «EL», «Norma», «LX»
 Iran Khodro TU5 — главные отличия: 16-кл двигатель, подушка безопасности водителя, дверные ручки и радиаторная решётка в цвет.
 Iran Khodro Sarir (удлиненная версия автомобиля Samand)
 Iran Khodro Vanet (перспективный пикап на базе Samand)
 Iran Khodro Zoubin (дизайнерская разработка)
 Iran Khodro Coupe (дизайнерская разработка)
 Iran Khodro Pardis (дизайнерская разработка)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Iran Khodro Samand LX На официальном сайте компании Iran Khodro

Samand